

Toponyme 

 Sané, la localité située dans le département de Tanghin-Dassouri au Burkina Faso
 Sané, la localité située dans le département de Toéni au Burkina Faso

Patronymes 

 Abdoulaye Sané (1992-), footballeur international sénégalais ;
 Insa Sané (1974-), écrivain, slameur, rappeur et comédien sénégalais ;
 Jacques-Noël Sané (1740-1831), architecte naval français ;
 Landing Sané (1942-2015), homme politique sénégalais ;
 Landing Sané (1990-), basketteur français ;
 Ludovic Sané, aussi appelé Lamine Sané (1987-), footballeur franco-sénégalais, international sénégalais, frère de Salif Sané ;
 Leroy Sané (1996-), footballeur international allemand, fils de Souleymane Sané ;
 Malang Sané (1978-), athlète sénégalais ;
 Oumar Sané (1975-), footballeur international sénégalais ;
 Pierre Sané (1949-), militant sénégalais en faveur des droits de l'homme ;
 Salif Sané (1990-), footballeur franco-sénégalais et international sénégalais ;
 Souleymane Sané (1961-), footballeur international sénégalais ;
 Yaya Sané (1989-), footballeur sénégalais.

Mythologie 
 Sané, femme de la mythologie bambara, mère du chasseur mythique Kôndorôn

Saint 
 Saint Sané, saint catholique d'origine irlandaise fêté le 6 mars

Autres
 Sané (Q106),  sous-marin de la Marine nationale française